Чемпіонат Львівської області з футболу 2010 — змагання футбольних клубів  Львівської області, проведене 2010 року. Змагання проводилися  Федерацією футболу Львівської області у Прем'єр-лізі, Вищій та Першій лігах, а також спільно з Львівською обласною асоціацією футболу «Колос» у Другій та Третій лігах. В турнірі команд Третьої ліги, та Другої ліги підгрупа «Чемпіонат Львова» – першість проходила тільки серед дорослих складів, в решті турнірів як серед дорослих складів, так і серед юнацьких. Переможець прем'єр-ліги області — «Нафтуся» (Східниця).

ПРЕМ'ЄР-ЛІГА 

1 − згідно з рішенням КДК ФФЛ із набраних очок дорослого складу «Карпат» (Кам'янка-Бузька) знято 5 очок (у матчі 7-го туру «Нафтуся» — «Карпати» за рахунку 0:0 на 67-й хвилині команда «Карпат» покинула поле)

* − у першому колі команда виступала під назвою ФК «Пустомити», у другому колі її місце зайняв фарм-клуб львівських «Карпат»

"Кар'єр" Торчиновичі більшість матчів проводив на стадіоні  в Старому Самборі.

Найкращі бомбардири:

Юнацький чемпіонат

ВИЩА ЛІГА 
У 2010 році створено Вищу лігу на базі Першої ліги сезону 2009року, куди додано кілька команд нижчих ліг та команду Боринич, яка в попередньому сезоні виступала в чемпіонаті ЛОАФ «Колос».

Найкращі бомбардири Вищої ліги:

Юнацька першість(Вища ліга)

ПЕРША ЛІГА 
Після створення 2010 року Вищої ліги, Першу лігу 2010 року, було створено на основі Другої ліги 2009 року.

1 - "Дністер" здобув перемогу 3:0, але у їх складі виступав незаявлений гравець. Результат гри анульовано, перемогу присуджено гостям.

2 - результат гри 1:1 анульовано, оскільки у складі СК "Новояворівськ" виступав дискваліфікований гравець. Перемогу присуджено гостям.

* - ФК "Богун" Броди припинив свої виступи після першого кола. В матчах другого кола команді було зараховано технічні поразки 0:3.

Найкращі бомбардири Першої ліги:

Юнацька першість(1 ліга)

ДРУГА ЛІГА 
Змагання в Другій лізі вперше проводились  Федерацією футболу Львівської області спільно з ЛОАФ «Колос». В змагання було включено команди, які в сезоні 2009 року виступали в Першій лізі «Чемпіонату АФ Колос». Також сюди увійшов турнір Чемпіонат Львова.
ФІНАЛ:
 «Прикарпаття» Старий Самбір − «Сокіл» Борщовичі 
4:2, 0:0
Група «А»

1 — у матчі "Берізка" Підберізці - "Збиранка" Великі Грибовичі — обом командам зараховано технічну поразку 0:3.

"Яричів" Новий Яричів — знято із змагань.

Група  «Б»

МАТЧІ ГРУПИ «Б» ЗА ВИХІД У ФІНАЛ:
 «Прикарпаття» Старий Самбір↑ − «Погонь» Львів 
5:2, 4:1
  Область

 
Чемпіонат Львова

Юнацька першість(2 ліга)

ТРЕТЯ ЛІГА 
В турнірі узяли участь команди, які в 2009 році виступали в Другій лізі «Чемпіонату АФ Колос».

Примітки 
(ч) —— діючий чемпіон.

 —— команда, яка в попередньому чемпіонаті виступала на порядок вищій за рангом лізі і опустилась в нижчу лігу.

 —— команда, яка в попередньому чемпіонаті виступала на порядок нижчій за рангом лізі і піднялась у вищу за рангом лігу.

 —— команда, яка в попередньому чемпіонаті виступала або на кілька порядків нижчій за рангом лізі, або взагалі ніде не виступала і допущена до змагань не за спортивним принципом, а з якихось інших міркувань.

Джерела 
 ФутболПростір — 2010. — № 47 (83), 23—29 листопада. — С. 2
 Чемпіонат та першість Львівщини з футболу 2010
 Архів прем'єр-ліги сезону 2010 року
 Федерація футболу Львівської області

2010 у футболі
Чемпіонат Львівської області з футболу
2010 в українському спорті
2010 у Львівській області